Liechtenstein:
 Eschen – miejscowość

Niemcy:
 Eschen – dzielnica miasta Halver

Osoby:
 Fritz Eschen – niemiecki fotograf

Zobacz też:
 Esche